Lugares
 Ventura (São Luiz do Paraitinga), bairro
 Condado de Ventura, na Califórnia
 Ventura (Califórnia), capital desse condado
 Boa Ventura (Paraíba), município 
 Boaventura (São Vicente), freguesia na Madeira
 Boa Ventura de São Roque, município

Outros
 Ventura (álbum), da banda Los Hermanos
 Ventura (dirigível), balão dirigível publicitário
 Ace Ventura: Pet Detective, filme com Jim Carrey

Ver também

Desambiguação